Plaats in Indonesië
 Utama (Cijeungjing), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Utama (Cimahi Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cimahi in de provincie West-Java